Мидлер — фамилия. Известные носители:
 Мидлер, Бетт (род. 1945) — американская актриса и певица.
 Мидлер, Виктор Маркович (1888—1979) — российский и советский художник.
 Мидлер, Марк Петрович (1931—2012) — советский фехтовальщик, чемпион мира и Олимпийских игр.